

История
Россия участвовала в конкурсе 8 раз, но только 6 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в конкурсе 1994 года.

Россия является одной из успешных стран на конкурсе молодых музыкантов «Евровидения». За всю историю конкурса она побеждала 1 раз, заработала 4 бронзовых мест.

25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована из конкурса в связи с вторжением российских войск на Украину. 26 февраля 2022 года вещатели России заявили, что прекратили членство в ЕВС, однако в самом Союзе заявили, что на данный момент не получили официального подтверждения о выходе из объединения. 1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка России